I Campionati europei di triathlon del 1995 si sono tenuti a Stoccolma, Svezia in data 30 luglio 1995..

Nella gara maschile ha vinto il tedesco Rainer Mueller-Hoerner, mentre in quella femminile la francese Isabelle Mouthon-Michellys.

La gara junior ha visto trionfare l'olandese Ralph Zeetsen e la danese Marie Overbye.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1995
Giochi panamericani di triathlon del 1995

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Stoccolma
Triathlon nel 1995